Mouzaki kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Mouzaki, kommun, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Mouzáki (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Mouzaki (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Mouzáki (kulle), Peloponnesos,